La ville de Lausanne, en Suisse, a été le cadre de plusieurs traités internationaux : 
 Le traité de Lausanne (1564) est un document par lequel Emmanuel-Philibert de Savoie (1528-1580), duc de Savoie, renonce définitivement à ses possessions en terre vaudoise, la suzeraineté sur ce territoire passant à Berne, qui a conquis le Pays de Vaud en 1536.
 Le traité de Lausanne (1912), aussi appelé traité d’Ouchy du nom du quartier de Lausanne où il fut signé le , met fin à la guerre italo-turque et cède à l’Italie les provinces de la Tripolitaine, de la Cyrénaïque et du Dodécanèse.
 Le traité de Lausanne (1923), qui remplace le traité de Sèvres (1920), termine la série des traités réglant la Grande Guerre et donne naissance à la Turquie moderne.

Traité signé à Lausanne